Tenisový turnaj WTA Gastein Ladies 2011 se konal ve dnech 11.–18. července v rakouském Bad Gastein venku na antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Ženská dvouhra

Nasazení hráček 
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Jarmila Gajdošová (1. kolo)
  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Iveta Benešová (1. kolo, skreč)
  Lourdes Domínguezová Linová (1. kolo)
  Simona Halepová (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  Xenija Pervaková (semifinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Nikola Hofmanová
  Melanie Klaffnerová
  Patricia Mayrová-Achleitnerová

Následující hráčky se probojovaly do soutěže z kvalifikace:
  Dia Jevtimovová
  Nastja Kolarová
  Paula Ormaecheaová
  Sofia Šapatavová

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Xenija Pervaková
| RD1-score1-1=0
| RD1-score1-2=0
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Patricia Mayrová-Achleitnerová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3=

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= J Görges
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=
| RD1-team02= L Pous Tió
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Barrois
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Curenko
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Kudrjavceva
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= N Kolar
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Cornet
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= X Pervak
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= I Benešová
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=r
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= N Hofmanova
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= M Klaffner
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= D Jevtimova
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= S Šapatava
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=
| RD1-team14= P Martić
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3='6

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15=

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Gastein Ladies
Tenis v Rakousku v roce 2011